Креатор:
Креативность
Креатор

См. также 
Creatures